Louka ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Louka u Litvínova, Gemeinde im Okres Most
 Louka u Olešnice, Gemeinde im Okres Blansko
 Louka u Ostrohu, Gemeinde im Okres Hodonín
 Louka, Ortsteil von Jemnice, Okres Třebíč
 Louka, Ortsteil von Nová Ves u Sokolova, Okres Sokolov
 Louka, Ortsteil von Vojníkov, Okres Písek
 Louka (Vrbatův Kostelec), Ortsteil von Vrbatův Kostelec, Okres Chrudim
 Louka, Ortslage von Znojmo, Okres Znojmo
 Janinova Louka, Ortslage von Horní Bečva, Okres Vsetín
 Mezní Louka, Ortslage von  Hřensko, Okres Děčín
 Nová Louka, Ortslage von Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou

Bauwerke:
 Burg Louka in Mähren
 Jagdschloss Nová Louka im Isergebirge
 Kloster Louka in Mähren

Siehe auch:
 Dlouhá Louka (Begriffsklärung)
 Loucka